Géza Schay ist der Name folgender Personen:

* Géza Schay (Chemiker) (1900–1991), ungarischer Chemiker
 Géza Schay (Mathematiker) (* 1934), ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker